Предписание — юридический документ, требующий от человека или определённых органов и должностных лиц присутствовать в конкретном месте или выполнить определённые действия. Неисполнение требований влечет за собой наказание.

В частности, суд вправе указать тому или иному лицу совершать или не совершать определённое действие.

Предписание также используется для предотвращения каких-либо действий, которые совершаются неподобающим или вредным для окружающих образом.

Литература 
 
 Давыдова М. Л. Правовая норма и нормативное предписание: проблема соотношения //Legal Concept. — 2006. — №. 8. 
 Давыдова М. Л. Нормативно-правовое предписание как начальный уровень правовой нормативности //Конфликтология. — 2011. — №. 4. — С. 100—108. 
 Тотьев К. Ю. Предписание антимонопольного органа о перечислении незаконного дохода: правовая природа и функции //Законы России: опыт, анализ, практика. — 2010. — №. 8. — С. 40-48. 
 Алешкова И. А., Власова Т. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРЕДПИСАНИЕ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ //Государство и право. — 2018. — №. 6. — С. 82-87. 
 Давыдова М. Л. Правовая норма, нормативное предписание, законодательное исключение-разнопорядковые категории //Юридические исследования. — 2016. — №. 4. — С. 37-44. 
 Евсикова Е. В., Жигулина В. В. Защитное предписание как основная мера предупреждения домашнего насилия //Евразийский юридический журнал. — 2015. — №. 8. — С. 224—226. 
 Ульянов И. А. Предписание как правовая форма воздействия антимонопольного органа на договорные отношения хозяйствующих субъектов //Законодательство. — 2011. — №. 2. — С. 40-48. 
 Хабибуллина В. Р. Предписание и представление: направляем и контролируем //Финконтроль. — 2019. — №. 1. — С. 66-67. 
 Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Предписание как правовое средство //Евразийский юридический журнал. — 2015. — №. 6. — С. 133—142. 
 Валиев Р. Г. О гносеологическом статусе категорий норма права и нормативно-правовое предписание //Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2015. — Т. 157. — №. 6.
 Чирков А. П. Нормативно-правовое предписание: общетеоретический и уголовно-правовой аспекты //Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. — 2009. — №. 9.
 Запорожец Т. С. Нормативно-правовое предписание и правовая норма: постановка проблемы соотношения //Отечественная юриспруденция. — 2016. — №. 6 (8).
 Трапезникова Е. В. ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРЕДПИСАНИЕ» //Russian Juridical Journal/Rossijskij Juridiceskij Zurnal. — 2020. — Т. 133. — №. 4.
 Борцова А. В. Предписание органов надзора //Юрислингвистика. — 2011. — №. 11.
 Соколов А. Ю. Предписание антимонопольного органа в системе мер государственного принуждения //Актуальные вопросы современной науки: теория и практика научных исследований. — 2017. — С. 496—500. 
 Изюмова Е. С. Предписание как акт применения права органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля при осуществлении своих полномочий //Вестник Челябинского государственного университета. — 2015. — №. 13 (368).
 Стёпин А. Б. Индивидуальное судебное предписание в гражданском праве и его виды //Российский судья. — 2017. — №. 6. — С. 11-14. 
 Дудченко А. В., Щекинов В. А. Конституционное предписание как правовая категория //Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава и студентов Российских научно-образовательных учреждений. — 2020. — С. 95-108. 
 

Процессуальное право
Документы